Фредерік Вільям Стенфілд (, 4 травня 1944, Торонто — 13 вересня 2021) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1961 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Чикаго Блекгокс», «Бостон Брюїнс», «Міннесота Норт-Старс» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 1020 матчів у НХЛ, включаючи 106 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Граючи за команду «Бостон Брюїнс», двічі ставав володарем Кубка Стенлі в 1970 та 1972 роках.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Тренери «Герші Берс»
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Торонто